Wever steht für:

 Wever (Iowa), Gemeinde im Lee County, Iowa

Wever bzw. De Wever ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Durand-Wever (1889–1970), deutsche Gynäkologin und Mitbegründerin von Pro Familia
 Anuna De Wever Van der Heyden (* 2001), belgische Klimaaktivistin
 Arnold Wever (1850–1922), Vorstandsvorsitzender der Deutschen Ansiedlungsbank und Initiator des Steglitzer Stadtparks 
 Bart De Wever (* 1970), Bürgermeister von Antwerpen, Mitglied des flämischen Parlaments und Vorsitzender der Nieuw-Vlaamse Alliantie (der Familienname ist De Wever)
 Carl Georg Wever (1807–1884), Kronsyndikus und Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Elfriede Wever (1900–1941), deutsche Mittelstreckenläuferin
 Evelyn Wever-Croes (* 1966), arubanische Premierministerin
 Franz Wever (1892–1984), deutscher Physiker und Werkstoffwissenschaftler
 Fritz Wever (1852–1913), deutscher Professor, Begründer der Düsseldorfer Grünflächenkommission
 Günther Wever (1920–2004), deutscher Jagdflieger, Rechtsanwalt und Direktor der Preussag AG
 Hans Wever (1922–2015), deutscher Werkstoffwissenschaftler und Metallphysiker
 Heinz Wever (1890–1966), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Hermann Wever (1853–1911), deutscher Unterstaatssekretär im Kultusministerium
 John M. Wever (1847–1914), US-amerikanischer Politiker
 Karl Wever (1882–1965), deutscher Ministerialbeamter
 Karl-Heinz Wever (* 1918), ehemaliger deutscher Diplomat
 Merritt Wever (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Wever (1893–1944), deutscher Vizeadmiral
 Tamis Wever (1937–2004), niederländischer Künstler und Theologe

Sonstiges:
 Mount Wever, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch: 
 Weaver
 Wewer (Begriffsklärung)
 Wevers